Lasiothyrium är ett släkte av svampar. Lasiothyrium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Lasiothyrium